Abdul Rahman Al Shammari (Kuvaitváros, 1993. február 13. –) kuvaiti labdarúgó, az Al-Nasr SC hátvédje.

1993-ban született személyek
Élő személyek
Kuvaiti labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek